Four Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Four Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Four Mile Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Four Mile Creek (Delaney River), Nebenfluss des Delaney River in Queensland
 Four Mile Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Four Mile Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Four Mile Creek (Eyre Creek), Nebenfluss des Eyre Creek (Warburton River) in Queensland
 Four Mile Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River (Cooper Creek) in Queensland
 Four Mile Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland
 Four Mile Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland
 Four Mile Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland